Léman (departement)
Léman (kanton)